Rodrigo Javier Salinas, argentinski nogometaš
 Rodrigo Salinas Dorantes, meksički nogometaš
 Rodrigo Salinas Muñoz, čileanski rukometaš
 Rodrigo Salvador Salinas Marambio, čileanski komičar, glumac i karikaturist